Гри́нвич () — англоязычный топоним и фамилия:

Топоним 
Великобритания
 Гринвич — исторический район Лондона. Теперь часть одноимённого боро.
 Гринвич — боро Лондона.
 Гринвич — полуостров в Лондоне.

США
 Гринвич — город в штате Коннектикут.
  — тауншип в штате Нью-Джерси, округ Глостер.
  — тауншип в штате Нью-Джерси, округ Камберленд.
  — тауншип в штате Нью-Джерси, округ Уоррен.
  — городок в штате Нью-Йорк.
  — деревня в составе одноимённого городка.
  — деревня в штате Огайо.
  — тауншип в штате Пенсильвания.

Прочие страны
  — приход в Нью-Брансуике, Канада.
  — пригород Сиднея, Австралия.
 Гринвич — один из островов в архипелаге Южных Шетландских островов в Антарктике.

Составные топонимы (США) 
 Гринвич-Виллидж — район Манхэттена (город Нью-Йорк).
  — тауншип в штате Нью-Джерси.
  — городок в штате Род-Айленд.
  — городок в штате Род-Айленд.

Фамилия 
  (род. 1980) — австралийский политик.
  (род. 1936) — канадский гитарист.
 Гринвич, Элли (1940—2009) — американская певица, поэтесса-песенник и продюсер звукозаписи.

См. также 

 Среднее время по Гринвичу
 
  — сеть магазинов по продаже пиццы и макаронных изделий (Филиппины)